Barry Lynn (predikant) (1948), Amerikaans predikant en voorzitter van Americans United for Separation of Church and State
Barry Lynn (journalist), Amerikaans journalist
Barry Lynn (darter), Brits darter
Barry Lynn (1980), Noord-Ierse muzikant werkend onder de naam Boxcutter